Горбачёво и Горбачево — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Горбачево — агрогородок в Россонском районе Витебской области.
 Горбачево — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Горбачево — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Горбачево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Горбачево — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Горбачёво — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Горбачево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Горбачево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Горбачево — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Горбачево — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Горбачево — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Горбачёво — посёлок в Плавском районе Тульской области.
 Горбачёво — посёлок станции в Плавском районе Тульской области.

Железнодорожный пункт 
 Горбачёво — узловая железнодорожная станция в посёлке Горбачёво Плавского района Тульской области.

См. также 
 Горбачёво-Михайловка